Digitale signaalprocessor
 Delivery Service Partner
 Documentair Structuur Plan
 een alias van DJ Matt Darey
 DSP Media, een Zuid-Koreaans platenlabel